Шустики — деревня, Гнезновский сельсовет Волковысского района Гродненской области Белоруссии.
 Шустики — деревня, Шиловичский сельсовет Волковысского района Гродненской области Белоруссии.